В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Florida 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Світлана Чернєва і Лариса Нейланд виграли титул, у фіналі перемігши пару Кріс Еверт і Пем Шрайвер 6-0, 3-6, 6-2.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (півфінал)
 Гана Мандлікова /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Кріс Еверт /  Пем Шрайвер (фінал)
 Еліз Берджін /  Розалін Нідеффер (чвертьфінал)

 Дженні Бірн /  Елізабет Смайлі (1-ше коло)
 Світлана Чернєва /  Лариса Нейланд (чемпіонки)
 Джиджі Фернандес /  Шерон Волш-Піт (чвертьфінал)
 Джо Дьюрі /  Алісія Молтон (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Virginia Slims of Florida